Brian Sullivan (jégkorongozó, 1969)
 Brian Sullivan (jégkorongozó, 1980)
 Brian Sullivan (játéktervező, -fejlesztő)